Příjmení Hanus nosí více různých osobností:

 František Hanus, více osobností, viz rozcestník
 Ján Hanus (1932–???) – politik KSČ ze Sokolovska, poslanec FS za normalizace
 Július Hanus (1923–???) – inženýr a politik KSS, poslanec SNR a FS, ministr vlády ČSSR a místopředseda vlád SSR za normalizace
 Ladislav Hanus (rozcestník), více osobností, viz rozcestník
 Martin Hanus (* 1976) – český fotbalista
 Ondřej Hanus (* 1987) – český básník, překladatel a publicista
 Roman Hanus (* 1968) – český fotbalista
 Rudolf Hanus (1942–2022) – český bankéř a manažer
 Štefan Hanus (1905–1968) – slovenský voják, protifašistický bojovník
 Tomáš Hanus (* 1970) – český dirigent

Související články 
 Hanuš – křestní jméno
 Hanuš (příjmení) – české příjmení